Диве́ев — русская и татарская фамилия.

Известные носители 
 Дивеев, Асхат Ибрагимович — доктор технических наук, профессор.
 Дивеев, Игорь Сергеевич (род. 1999) — российский футболист.
 Дивеев-Церковный, Алексей Павлович (род. 1976) — украинский телеведущий, продюсер, победитель шоу «Последний герой. Вторая высадка».
 Дивеев, Шакир Галеевич — народный комиссар земледелия КазССР август 1921 г. — октябрь 1922 г.

См. также 
 Дивеево
 Дивеевы